Алекса́ндр Арнольдович Экк (Alexandre Eck; Мартынов, Мухин, Будовничий; 16 декабря 1876, Полоцк, Витебская губерния — 30 марта 1953, Брюссель) — русский филолог, историк и педагог, специалист по средневековой русской литературе.

Биография 
Родился 16 декабря 1876 года в Полоцке Витебской губернии. После окончания историко-филологического факультета Варшавского университета был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре славянской филологии.

Участвовал в социал-демократическом движении. Являлся членом Бунда РСПДРП (б). В 1903 году был арестован и с сентября того же года отбывал ссылку в Архангельске. Жил в доме Точилова на Соборной улице в одной квартире с Ю. Н. Лавриновичем. С сентября по ноябрь 1904 года отбывал ссылку в Шенкурске.

Преподавал в Московском университете.

В 1909 году эмигрировал во Францию. Жил в Нанси, Ницце, а с 1912 года — в Париже. Принимал участие в Первой мировой войне, воюя в офицерском чине в составе Иностранного легиона.

После войны вернулся в Париж, где в 1920–1921 годах преподавал русскую литературу в Русской гимназии. В 1921 году принимал участие в собрании по поводу организации Русского народного университета в Париже, в котором позже читал лекции. Руководил циклом исторических лекций-прогулок по Парижу, участвовал в заседаниях Русской академической группы.

С 1921 года — преподаватель по истории России в Гентском университете, в котором получил звание профессора.

С 1934 года по 1947 год — профессор кафедры русской истории, специально созданной для него в брюссельском университете.

В 1935 был избран председателем общества французских и бельгийских историков «Société Jean Bodin pour l‘histoire comparative des institutions» (оставался им до конца жизни).

Во время Второй мировой войны находился в рядах французской армии, затем британской. После войны вернулся в Брюссельский университет, заведовал Славянским отделением Института восточной и славянской истории и филологии.

Научный вклад 
Участвовал в Париже в собраниях французского Общества истории права («Société Française d’Histoire du Droit»). Публиковал труды в бельгийских и французских научных журналах. В центре его научных интересов лежали древнейшие памятники русской литературы, в особенности — Слово о полку Игореве.

Его ученик, Жан Бланков, перевёл «Слово о полку Игореве» на французский язык.

Избранные труды 
 
 
 
 
 Eck A. «Le Miracle de Pouchkine» («Пушкинское чудо») (1937)

Примечания

Ссылки 
 

Литературоведы Российской империи
Литературоведы Бельгии
Исследователи древнерусской литературы
Выпускники Варшавского университета
Члены РСДРП
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Русские эмигранты первой волны в Бельгии
Преподаватели вузов Бельгии
Участники Первой мировой войны (Франция)
Участники Второй мировой войны
Исследователи Слова о полку Игореве
Велесова книга